Роберт Хартох (; 24 марта 1947, Амстердам — 28 мая 2009, Амстердам) — нидерландский шахматист, международный мастер (1971).

В составе сборной Нидерландов участник 2-х Олимпиад (1970—1972) и 3-го командного чемпионата Европы (1965).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Нидерландов